Перт-энд-Кинро́сс (, ) — один из 32 округов Шотландии. Граничит с округами Абердиншир, Ангус, Аргайл-энд-Бьют, Данди-Сити, Клакманнаншир, Стерлинг, Файф и Хайленд.

Муниципальный округ Перт-энд-Кинросс находится в самом сердце Шотландии. Простираясь на территории площадью 5395 км², округ Перт-энд-Кинросс представляет собой край, включающий ландшафты Хайленда и Лоуленда. Для него характерно разнообразное сочетание сельских поселений и посёлков городского типа — от основного населённого центра в Перте и небольших городов, таких как Блэргаури (Blairgowrie), Крифф (Crieff), Аберфелди (Aberfeldy), Кинросс (Kinross), Охтерардер (Auchterarder) и Питлохри (Pitlochry), до удалённых посёлков, как, например, Кинлох-Раннох (Kinloch Rannoch) на территории Хайленда (высокогорья).

Населённые пункты 
 Аберфелди (Aberfeldy)
 Данкелд (Dunkeld)
 Комри (Comrie)
 Крифф (Crieff)
 Охтерардер (Auchterarder)
 Перт (Perth)
 Питлохри (Pitlochry)

Достопримечательности 
 Озёра Лох-Раннох, Лох-Таммел, Лох-Тей
 Замки Метвен, Макдафф, Лохлевен.
 Национальный парк Лох-Ломонд-энд-те-Троссахс (частично на территории округа)

Примечания